Завод имени Карла Либкнехта — прежнее название предприятий:
 Адмиралтейские верфи (Санкт-Петербург, Россия)
 Нижнеднепровский трубопрокатный завод (Днепр, Украина)